Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e Alexander Waske che hanno battuto in finale Mark Hilton e Jonathan Marray 7-5, 7-61.

Teste di serie 

 Johan Landsberg /  Myles Wakefield (primo turno)
 Petr Luxa /  David Škoch (semifinali)

 Gergely Kisgyorgy /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Jaroslav Levinský /  Alexander Waske (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2004